Marble bezeichnet

 Marble (Computerprogramm), Computerprogramm zur Anzeige geografischer Karten
 Marble (Band), japanisches Musikduo

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Marble (Arkansas)
 Marble (Colorado)
 Marble (Minnesota)
 Marble (North Carolina)
 Marble (Pennsylvania)
 Marble (Washington)
 Marble Canyon (Arizona)
 Marble Cliff (Ohio)
 Marble Creek (Idaho)
 Marble Dale (Connecticut)
 Marble Falls (Texas)
 Marble Furnace (Ohio)
 Marble Hall (Pennsylvania)
 Marble Ridge Station (Massachusetts)
 Marble Rock (Iowa)
 Marble Valley (Alabama)
 Marble Valley (Virginia)

Familiennamen folgender Personen:
 Alice Marble (1913–1990), US-amerikanische Tennisspielerin
 Evan Marble (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler
 Frank Marble (1918–2014), US-amerikanischer Ingenieur
 Roy Marble († 2015), US-amerikanischer Basketballspieler
 Sebastian Streeter Marble (1817–1902), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Maine

Sonstiges:
 Marble Hills, Hügelkette im Ellsworthland, Antarktika
 Marble Knolls, Hügel auf Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Marble Peak, Berg in Pakistan
 Marble Peak (Antarktika), Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Marble Point, Landspitze an der Küste Viktorialands, Antarktika
 Marble Rock, Felsformation im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Blue Marble, bekanntes Foto der Erde aus dem Weltraum
 Marble-Swift Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Marble Hill (Begriffsklärung)
 Marble City (Begriffsklärung)
 Marble Township (Begriffsklärung)
 Marple (Begriffsklärung)
 Marbles (Begriffsklärung)